Лежимир () — село в Сербии, в общине Сремска-Митровица, в Сремском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Срем. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 947 жителей (по переписи населения 1991 года — 913 жителей).

Село находится на южных склонах гряды Фрушка-Гора, на севере общины.

Демография 
В селе Лежимир, по переписи 2002 года проживали 781 совершеннолетний житель, средний возраст которых — 42,8 лет (41,4 года у мужчин и 44,2 года у женщин). В селе есть 363 домашних хозяйства, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,61.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается рост числа жителей.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Воеводины